Suite voor piano (Roussel) of Suite in fis-mineur, compositie van Albert Roussel uit 1909 (opus 14)
Suite voor piano (Bartók), compositie van Béla Bartók uit 1916 (opus 14)
Suite voor piano (Schönberg), compositie van Arnold Schönberg uit 1921-23 (opus 25)
Suite voor piano (Hovhaness), compositie van Alan Hovhaness uit 1954/1967 (opus 96)